Adam Niemiec – ex cestista polacco
 Franciszek Niemiec – ex cestista polacco
 Jan Niemiec – vescovo cattolico polacco
 Małgorzata Niemiec – ex cestista polacca